Peter Oberndorfer ist der Name folgender Personen:

* Peter Oberndorfer (Jurist) (* 1942), österreichischer Jurist
 Peter Oberndorfer (Rennfahrer) (* 1956), deutscher Automobilrennfahrer